Хой может означать:

Топонимы

Великобритания 
 Хой — остров в архипелаге Оркнейские острова.
 Олд-Ман-оф-Хой — скала на острове Хой.

Иран 
 Хой — шахрестан в составе провинции Западный Азербайджан в Иране.
 Хой — административный центр шахрестана Хой.

Россия 
 Хой — река в Ханты-Мансийском АО.
 Хой — река на Сахалине.
 Хой — река в Красноярском крае.
 Хой — село в Чечне.
 Хой — башня в селе Хой.

Персоналии 
Фамилия
 Хой, Карстен (род. 1957) — датский шахматист.
 Хой, Крис (род. 1976) — британский трековый велогонщик.
 Хой, Томас (1750—1822) — английский садовник.
 Хой, Франк (род. 1973) — датский велогонщик.
 Хой, Элсон (род. 1991) — футболист из Кюрасао.
 Хой, Эндрю (род. 1959) — австралийский конник.
Псевдоним
 Юра Хой — псевдоним Юрия Клинских (1964—2000), советского и российского музыканта.

Лингвистика 
 Хой — первая буква эфиопского алфавита.
 Хой (аньхойские диалекты) — совокупность идиом китайского языка.
 Хой — приветствие и восклицание панков.

Другое 
 Хой — чеченский тайп.
  — тип парусного судна.

См. также 
 Хои
 Цой
 Хай
 Хей
 Хойя